Sadao Watanabe (1913-1996) – artista giapponese
 Sadao Watanabe (1933) – musicista giapponese